Албания принимает участие в конкурсе песни «Евровидение 2014» в Копенгагене, Дания. Представитель был выбран путём национального отбора, состоящего из двух полуфиналов и финала конкурса «Festivali i Këngës 52», организованным албанским национальным вещателем «RTSH».

Festivali i Këngës 52 
Festivali i Këngës 52 стал 52-м ежегодным конкурсом албанского финала, который в 11-й раз был использован для определения исполнителя и песни, которая будет представлять Албанию на конкурсе песни «Евровидение 2014». Конкурс состоял из двух полуфиналов которые прошли 26 и 27 декабря 2013 года и финала который прошёл 28 декабря 2013 года, проходивший во Дворце конгрессов в Тиране. Ведущие всех трёх шоу стали Энкель Дэми совместно с Кхесикой Бербери, Маринелой Мета и Клейой Гута.

Участники

Полуфиналы

Первый полуфинал

Второй полуфинал

Финал 
Финал состоялся 28 декабря 2013 года, где все шестнадцать песен были исполнены и жюри определило победителя конкурса. В дополнение к выступлениям конкурирующих песен, победительница «Евровидение 2013» Эммили де Форест, победитель голоса Италии а также предыдущая участница конкурса «Festivali i Këngës» Элхаида Дани выступили в качестве гостей.

Каждому члену жюри был дан выбор поставить от 1 до 8, 10 и 12 баллов, чтобы из лучших десяти песен, выбрать ту которая будет представлять Албанию в Копенгагене. Жюри, что выбрала победителя состояла из:

 Агим Крайка, музыкант
 Александр Лало, музыкант
 Хайг Захариан, музыкант
 Хевахир Спахиу, писатель
 Петрит Малай, актер
 Эриона Рушити, музыковед
 Бойкен Лако, певец и автор песен

На Евровидении 

Представитель Албании выступил на конкурсе в первой половине первого полуфинала, который пройшёл 6 мая 2014 года в Копенгагене,Дания.Исполнительница не прошла в финал, заняв 15 место.

См. также 
 Албания на «Евровидении»
 Евровидение-2014

Примечания 

Страны на «Евровидении-2014»